Naousa kan syfta på:

Grekland 

 Náousa (ort), Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Dimos Naousa, kommun, Mellersta Makedonien, Nomós Imathías, 
 Náousa (kommunhuvudort), Mellersta Makedonien, Nomós Imathías,